Chernenko kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pik Chernenko,

Moldavien 

 Şoldăneşti (distriktshuvudort), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Moldavienförgreningar